Gakkō no Kaidan pode referir-se a:
 Gakkō no Kaidan (anime), uma série de anime 
 Gakkō no Kaidan (light novel), uma série de light novel escrita por Takaaki Kaima 
 Gakkō no Kaidan (filme), um filme baseado na série de livros de Toru Tsunemitsu

Veja também
 Kaidan, uma história de fantasma ou de terror

Desambiguação